Фрейман — російське прізвище німецького походження, яке походить від двох німецьких слів: frei — «незалежний, вільний, вільний, відвертий, відкритий» і Mann — «людина».

Під впливом іноземних мов німецький дифтонг ei («ай») у складі прізвища став вимовлятися як «ей».

Найбільш відомі діячі 

 Фрейман Григорій Ошерович (1952) — український історик та методист історичної освіти, кандидат педагогічних наук (1997).
 Фрейман Карл Володимирович (1861—1920) — російський генерал, герой Першої світової війни.
 Фрейман Імант Георгійович (1890—1929) — засновник радянської школи радіоінженерів у Петрограді.
 Фрейман Едуард Рудольфович (1855—1920) — генерал-майор, учасник російсько-турецької, російсько-японської та Першої світової воєн.
 Фрейман Лідія Едуардівна (1920—1992) — радянська і латиська актриса, народна артистка СРСР (1970).
 Фрейман Микола Оскарович (1885—1977) — російський, радянський художник, графік, дослідник російського дерев'яного зодчества.
 Фрейман Сергій Миколайович (1882—1946) — радянський, раніше російський, шахіст.
 Фрейман Федір Юрійович (1725—1796) — генерал-поручик, учасник придушення повстання Омеляна Пугачова.

Примітки 

Російські прізвища